Het seizoen 2002/03 van de Zaterdag Hoofdklasse C ging van start op 31 augustus 2002. De laatste speelronde was op 3 mei 2003 en een inhaalwedstrijd nog op 10 mei 2003. De Zaterdag Hoofdklasse C is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs.

ACV is de regerend kampioen. De nieuwe clubs dit seizoen zijn asv Dronten, DVS '33 en CSV Apeldoorn. Zij spelen in plaats van de rechtstreekse degradanten van vorig seizoen zijn HZVV en Leeuwarder Zwaluwen en SV Spakenburg, dat is overgeplaatst naar de Hoofdklasse B. Drachtster Boys speelde aan het eind van vorig seizoen een promotie/degradatiewedstrijd tegen Lunteren, maar won die en bleef zo in de Hoofdklasse.

Teams

Eindstand 

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Nacompetitie 
Omdat asv Dronten als twaalfde was geëindigd, moesten zij een promotie/degradatiewedstrijd spelen. De tegenstander was Roda Boys/Bommelerwaard, dat eerder GJS (1-0) en Oranje Wit (2-1) had uitgeschakeld. De wedstrijd was op 31 mei 2003 en asv Dronten won met 3-1. Daarom mochten zij ook in het seizoen 2003/04 uitkomen in de Zaterdag Hoofdklasse C.

Wedstrijdtabel 
Ter info: de thuisspelende ploeg staat in de linker kolom vermeld.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag C